Il singolare del torneo di tennis Aix-en-Provence Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Rafael Nadal 3-6, 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (secondo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Nicolas Escudé (secondo turno)
 Julien Boutter (secondo turno)

 Thomas Enqvist (primo turno)
 Rafael Nadal (finale)
 Marc Rosset (semifinali)
 Mariano Puerta (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Challenger 2003